Авели́ты или авелиа́не, или авелони́ты, также абели́ты () — христианская гностическая секта, существовавшая примерно до 430 года в Северной Африке близ Гиппона (на территории современного Алжира) в годы царствования византийского императора Аркадия.

Название дано по имени библейского персонажа Авеля, примеру которого следовали авелиты. Согласно авелитам брак являлся греховным и дьявольским объединением людей. Хотя они брали себе жён, их браки никогда не были действительными. Каждая чета усыновляла мальчика и девочку, которые давали обет вступить между собою в такой же фиктивный брак; им она оставляла в наследство своё имущество. Таким образом они думали исполнить буквально требование Апостола ().

Авелиты упоминаются в книге Августина Блаженного «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus», ко времени создания которой секта уже была уничтожена.

В 1745 году в Грейфсвалде свои ложи открыло общество, также называвшее себя авелитами, но и они вскоре исчезли.

См. также 
Движения, названные по именам библейских персонажей:
 Адамиты
 Ноахиды
 Каиниты
 Сифиане
 Абрамиты
 Еноховцы
 Мелхиседекиане
 Симониане
 Павликиане

Библиография 
 «Der Abelit» (Грейфсв., 1746).

Ссылки 
 П. А. Алексеев. «Церковный словарь, или Использования речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в Священном Писании и других церковных книгах». часть 1. стр. 3. С-Петербург. 1817 год.

Гностические секты
История религии
Религия в Африке